

Geografia

Austria 
 Pöllau – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Pöllau – frazione di Hernstein, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Pöllau am Greim – frazione di Sankt Peter am Kammersberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Pöllau bei Gleisdorf – frazione di Markt Hartmannsdorf, comune nel distretto di Weiz (Stiria)